Andrea Lázaro García (ur. 4 listopada 1994 w Barcelonanie) – hiszpańska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W rozgrywkach zawodowych zadebiutowała w 2010 roku, biorąc udział w turnieju rangi ITF w Tortosie. Na swoim koncie ma wygranych sześć turniejów w grze pojedynczej i osiem w grze podwójnej rangi ITF. 23 maja 2022 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 180. pozycję, natomiast 31 października 2022 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 162. miejsce.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Hiszpańskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Barcelonie
Urodzeni w 1994